Karpuk () ist der Familienname folgender Personen:

 Dsmitryj Karpuk (* 1999), belarussischer Kugelstoßer
 Juryj Karpuk (* 1968), belarussischer Handballtrainer und -spieler